Макшиевка () — село в Геническом районе Херсонской области Украины.

Почтовый индекс — 75521. Телефонный код — 5534. Код КОАТУУ — 6522184505.

Местный совет 
75521, Херсонская обл., Генический р-н, с. Сокологорное

Ссылки 
 Макшиевка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Генического района